Rufo, console nel 457
Rufo, console nel 492